Pujades puede referirse a:

Personajes

 Anthony Pujades, atleta francés de triatlón.
 Antonio Eximeno Pujades, (1729–1808), jesuita, matemático, filósofo y musicólogo español.
 Francisco Coloma Pujades y Borja, (1656-1712), militar y noble español (V Conde de Elda).
 Jerónimo Pujades, (1568-1635), historiador español.
 Joseph Coloma Pujades y Borja, (?-1721), noble y religioso español.
 Josep Puig i Pujades, (1883-1949), escritor y político español.
 Marta Pujades, (1990), fotógrafa y artista española.
 Miguel Alcañiz, pintor gótico valenciano del siglo XV. Hasta su identificación, sus obras se atribuían a un maestro anónimo denominado Maestro de Gil y Pujades.
 Nicolau Pujades, (?-1467), arcediano barcelonés y diputado eclesiástico de la Diputación del General de Cataluña (1455–1458).
 Octavi Pujades i Boix, (1974), actor español de cine y televisión.
 Ramon Josep Pujades i Bataller, (1972), catedrático e historiador español.
 Xavier García Pujades, (1972), entrenador de baloncesto español.

Lugares
 El Castillo de los Pujades (Castell de les Pujades), en Castellví de la Marca.
 Les Pujades, masía en Castellterçol.
 El Passeig de Pujades y el Carrer de Pujades, paseo y calle —respectivamente— en el distrito de Sant Martí, en Barcelona, nombrados así en honor al historiador Jerónimo Pujades.